Indianapolis 500 1987 je bila enainsedemdeseta dirka Indianapolis 500 na dirkališču Indianapolis. Potekala je 24. maja 1987.

Rezultati

1987 v športu
1987